The Hot Spot – film del 1931 diretto da Donald Gallaher
 The Hot Spot - Il posto caldo (The Hot Spot) – film del 1990 diretto da Dennis Hopper